VIVA World Cup 2010 — четвёртый VIVA World Cup, международный турнир для сборных команд, которые не входят в FIFA. Проводился с 29 мая по 6 июня 2010 года.

Участники

Стадионы

Групповой этап

Группа A

Матчи

Группа B

Матчи

Плей-офф

1/2 финала

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Результаты

Бомбардир

5 мячей 
  Hydar Qaraman

Ссылки 
 Официальный сайт VIVA World Cup

2010 год в футболе
Футбольные соревнования, проводимые не под эгидой ФИФА
Футбол на Мальте
2010 год на Мальте
Гоцо